Брайон:

 Брайон, Джон (род. 1963) — американский рок- и поп- мультиинструментальный исполнитель, певец, автор песен, композитор и продюсер.
 Брайон, Александр Владимирович (1936—2003) — советский и украинский учёный, биолог и эколог, к. биол. н., профессор.

См. также 
 Брайон Бренд — серия романов американского писателя-фантаста Гарри Гаррисона.